

Persone 
 Alessandra Celletti – pianista e compositrice italiana
 Alessandra Celletti – matematica e astronoma italiana
 Rodolfo Celletti (1917-2004), musicologo, critico musicale, maestro di canto e scrittore italiano

Altro 
 117539 Celletti, un asteroide